Gallicanesimo – dottrina politico-religiosa che tratta l'organizzazione della Chiesa cattolica in Francia, in autonomia dal Papa.
 Chiesa cattolica in Francia – parte francese della Chiesa cattolica.
 Rito gallicano – tradizioni liturgiche in uso nelle diocesi della Francia e nelle zone ad essa limitrofe.
 Chiesa gallicana (Loyson) – chiesa francese fondata da Charles Loyson, ex prete cattolico scomunicato nel 1869 per la sua opposizione al Concilio Vaticano I.